Grigori Sergejewitsch Wlassow (; ; * 15. August 1984 in Swerdlowsk, Russische SFSR, Sowjetunion) ist ein russischer Tischtennisspieler und mehrfacher Medaillengewinner bei Jugend-Europameisterschaften. Bisher (2020) nahm er an 10 Europa- und sechs Weltmeisterschaften teil.

Karriere 
Grigori Sergejewitsch Wlassow begann im Alter von sieben Jahren unter Anleitung seines Vaters mit dem Tischtennissport. Bei russischen Meisterschaften gewann er viermal Gold, neunmal Silber und elfmal Bronze. Zusammen mit seinen Landmännern Alexander Igorewitsch Schibajew, Alexei Wjatscheslawowitsch Liwenzow, Alexei Grigorjewitsch Smirnow und Kirill Sergejewitsch Skatschkow sicherte er sich eine Bronzemedaille bei der Europameisterschaft 2013. Einmal qualifizierte sich der Russe für die World Tour Grand Finals, wo er das Viertelfinale mit Fjodor Sergejewitsch Kusmin erreichte.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Grigori Sergejewitsch Wlassow Spielerprofil auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 20. Dezember 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Russland)
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1984
Mann